Philippe Carré peut désigner :

 Philippe Carré (1952-), professeur à l'université de Nanterre (sciences de l'éducation) ;
 Philippe Carré (1954-), diplomate français, ambassadeur de France à Vienne (Autriche) (2008-2012).